Andrzej Zubrzycki (1892-1942) – nauczyciel
 Franciszek Zubrzycki (1915-1942) – działacz ruchu robotniczego i komunistyczny
 Jan Sas-Zubrzycki (1860-1935) – architekt
 Jerzy Zubrzycki (1920-2009) – australijski socjolog
 Marek Zubrzycki (ur. 1977) – snookerzysta
 Nikodem Zubrzycki (????) – rytownik
 Stanisław Zubrzycki (–1938) – prokurator, sędzia
 Stefan Zubrzycki (1927-1968) – matematyk
 Tadeusz Sas-Zubrzycki (1876-1928) – oficer, literat
 Leon Zubrzycki (1918-1944) – działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, żołnierz Batalionu „Zośka”